Ärtingen kan syfta på:
 Ärtingen (Borås) – en sjö norr om Borås, 
 Ärtingen (Bengtsfors) – en sjö väster om Bengtsfors 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn